Edward Hawthorne Moren – secondo governatore dell'Alabama
 Pontus Morén – allenatore ed ex hockeista su ghiaccio svedese naturalizzato italiano
 Tore Moren – musicista norvegese
 Valtteri Moren – calciatore finlandese